A classe Astute é uma classe de submarinos composta por submarinos nucleares de ataque, ao serviço da Royal Navy. Esta classe estabelece um novo poderio a nível de armamento, comunicações e furtividade. Os submarinos desta classe estão a ser construídos pela BAE Systems. Sete submarinos serão construídos; o primeira desta classe, o HMS Astute (S119), foi lançado em 2007 e entrou em serviço em 2010, e o segundo, o HMS Ambush (S120), foi lançado a 6 de Janeiro de 2011 e entrou em serviço a 1 de Março de 2013., e o HMS Artful (S121) comissionado em 2016.

Classes de submarinos
Submarinos nucleares da Marinha Real Britânica